Дискография американского рэпера Gunna состоит из трёх студийных альбомов, пяти микстейпов и тридцати восьми синглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Как Yung Gunna

Как Gunna

Мини-альбомы

Синглы

Как главный исполнитель

Как приглашённый исполнитель

Гостевое участие

Примечания

Комментарии

Примечания 

Gunna
Gunna
Gunna